La Prva savezna liga SFRJ 1973-1974, conosciuta semplicemente come Prva liga 1973-1974, fu la 45ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 28ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo settimo titolo. Il campionato fu deciso dalla differenza reti: Hajduk e Velež terminarono a pari punti, ma i primi poterono vantare un +28, mentre i secondi un +20; se al tempo ci fosse stata la regola dei 3 punti a vittoria, a trionfare sarebbe stato il Velež per 64 punti a 63.

Nel ranking UEFA 1973-74 la Prva liga si piazzò al 18º posto (13º nel quinquennale 1969-1974).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1974-1975
      Finalista della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1974-1975
      Qualificate alla Coppa UEFA 1974-1975
      Retrocesse in Druga Liga 1974-1975

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1974-1975 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1974 : .Qualificata alla Coppa Intertoto 1974 : nessuna.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

 Allenatore: Tomislav Ivić
Ivica Šurjak 34/8 (=presenze/reti) 
Rizah Mešković 33  
Jurica Jerković 32/9  
Luka Peruzović 31/1  
Slaviša Žungul 30/12  
Dražen Mužinić 30/2  
Vedran Rožić 29  
Branko Oblak 28/5  
Dragan Holcer 26  
Ivan Buljan 25/2  
Vilson Džoni 24/2  
Željko Mijač 22/2  
Mario Boljat 21/1  
Mićun Jovanić 16/3  
Ivica Matković 15/3  
Goran Jurišić 11/2  
Berislav Poldrugovac 3  
Joško Gluić 3  
Ivan Katalinić 2  
Nenad Šalov
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1973-1974
Kup Maršala Tita 1973
Kup Maršala Tita 1974

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1972-1974 su historical-lineups
  Stagione 1973-1974 su eu-football.info
  Stagione 1973-1974 su HRnogomet
  Stagione 1973-1974 su sportsport.ba
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1973-1974 su RSSSF

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
1974
Campionato jugoslavo di calcio